WES — аббревиатура, может означать:

 WES (от ) — Всемирные службы образования.
 WES (от ) — .